Roggan ist der Familienname folgender Personen:

 Pheline Roggan (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Ricarda Roggan (* 1972), deutsche Fotografin

Roggan steht auch für:

 Rivière Roggan, ein Fluss in der kanadischen Provinz Québec